Parafia Bożego Ciała w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka
 Parafia Bożego Ciała w Gdańsku – parafia polskokatolicka